O  é um sistema de metropolitano que serve a cidade chinesa de Cantão.

Ligações externas 

 
 
 

Guangzhou
Guangzhou
Cantão (cidade)